Ashenfelter ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Ashenfelter (1924–2010), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Horace Ashenfelter  (1923–2018), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Orley Ashenfelter (* 1942), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler